World Grand Prix 2013 (darts)
 FIVB World Grand Prix 2013